Kleinreuth ist der Name von

 Kleinreuth hinter der Veste, Stadtteil von Nürnberg
 Kleinreuth bei Schweinau, Stadtteil von Nürnberg
 Rundfunksender Nürnberg-Kleinreuth (in Betrieb 1927–1969)
 Kleinreuth (Palling), Ortsteil von Palling